Arborea kan syfta på:
 Arborea (kungadöme) – ett kungadöme på Sardinien 1000-talet–1420

Geografi

Italien 

 Arborea, Sardinien, Sardinien, Provincia di Oristano,